LJU – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Lubiana Jože Pučnik, Lubiana, Slovenia